Суппониды () — знатный род франкского происхождения, представители которого занимали высокое положение в Каролингском Итальянском королевстве в IX веке.

История 
Родоначальником рода был Суппо I (ум. 25 марта 824), который в 817 году был графом Брешиа, Пармы, Пьяченцы, Модены и Бергамо. Он участвовал в подавлении восстания короля Италии Бернарда против императора Людовика I Благочестивого. В 822 году император назначил Суппо I герцогом Сполето.

Потомки Суппо I правили в Сполето, Парме, Бергамо, Брешиа, Пьяченце, Реджо и Модене. Род пользовался большим влиянием во время правления Лотаря I и его сына Людовика II, канцлером которого был Суппо III. В принадлежавших им городах Суппониды делили власть с епископами, некоторые были их родственниками.

В родстве с Суппонидами находилась и императрица Ангельберга, жена Людовика II, однако её точное происхождение не установлено. Исходя из грамоты Людовика II, указывающего на её родство с Суппонидами, а также из сообщения Ж. дю Буше в тексте 1646 года, который сообщает, что Ангельберга была дочерью герцога Сполето, Эдуард Главичка предположил, что Ангельберга была дочерью Адельгиза I, герцога Сполето и графа Пармы в 835 году. Эта гипотеза в настоящее время принимается рядом историков. Однако существуют и другие версии её происхождения. В любом случае, благодаря родству с Ангельтрудой благосостояние Суппонидов увеличилось. 

Однако после смерти Людовика II могущество Суппонидов пошло на убыль. Они поддерживали Беренгара I Фриульского, первая жена которого была дочерью графа Суппо II, в его борьбе с Гвидонидами, которые вытеснили Суппонидов из Сполето. 

В первой половине X веке встречаются только отдельные упоминания о представителях рода. Последнее упоминание относится к 945 году. Вероятно вскоре после этого род угас.

Генеалогия

Примечания

Литература

Ссылки 
 

История Италии